Премия «Энни» за лучший дизайн персонажей в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшему  в анимационной телепрограмме. Впервые она была вручена на 30-й церемонии вручения премии «Энни».

Победители и номинанты

2000е

2010е

2020е

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Дизайн персонажей
Энни
Энни
Энни
Появились в 2002 году в США